Ла Манзанита има више значења:

 Ла Манзанита (Сан Франсиско дел Мар), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Манзанита, Хоја Верде (Сантијаго Тенанго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Манзанита (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Манзанита (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Манзанита (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику